Il singolare del Westel 900 Budapest Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Virginia Ruano Pascual era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Amanda Hopmans.

Sarah Pitkowski ha battuto in finale 6–2, 6–2 Cristina Torrens Valero.

Teste di serie

  Jana Novotná (primo turno)
  Henrieta Nagyová (primo turno)
  Silvia Farina (primo turno)
  Virginia Ruano Pascual (primo turno)

 Nathalie Dechy (secondo turno) 
 María Antonia Sánchez Lorenzo (primo turno) 
 Sarah Pitkowski (campionessa) 
 Gala León García (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare

Westel 900 Budapest Open 1999